Okay kan syfta på:

 Okay – ett uttryck, se okej
 Okay (film) – en dansk film från 2002

Geografi

Haiti 

 Les Cayes (kommun), Sud, 
 Les Cayes (departementshuvudort), Sud, 
 Arrondissement des Cayes, arrondissement, Sud,

USA 

 Okay, Oklahoma – en ort i Wagoner County,